Massimo Bisotti (1979) – scrittore italiano
 Sergio Bisotti (1924 – ...) – calciatore italiano